Decembrio est un patronyme italien –aujourd'hui disparu– notamment porté par :

ordre chronologique
 Uberto Decembrio (mort en 1427), homme politique, écrivain et humaniste italien ;
 Pier Candido Decembrio (1399-1477), humaniste et homme d'État italien, fils du précédent ;
 Angelo Decembrio (mort après 1467), homme politique, écrivain et humaniste italien, frère du précédent.

Notes et références